Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2012 года проводились с 29 по 30 июля в лондонском Центре водных видов спорта.

Янник Аньель выиграл золото с новым рекордом Франции, второе место поделили азиатские пловцы — Сунь Ян и Пак Тхэ Хван. Чемпион мира 2011 года на этой дистанции американец Райан Лохте занял 4-е место, отстав от Сунь Яна и Пак Тхэ Хвана на 0,11 сек.

Медалисты

Полуфиналы 
11 августа 2008, с 10:13 до 10:24 по местному времени

Финал 
30 июля 2012, в 19:43 по местному времени

Примечания 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012